Afrikanska mästerskapet i fotboll (officiell förkortning CAN, efter franska Coupe d'Afrique des nations de football, eller AFCON, efter engelska Africa Cup of Nations<ref>[http://www.cafonline.com/competition/orange-can-2013_2013 "Excitement builds up as Orange AFCON 2013 Tickets Fast Selling Out.]  Cafonline.com. Läst 14 januari 2013. </ref>) är den största fotbollsturneringen i Afrika. Detta nationsmästerskap organiserat av Caf (franska: Confédération Africaine de Football; engelska: Confederation of African Football'') arrangeras alla udda år sedan 2013. 1968 till 2012 arrangerades det alla jämna år.

Historik
Mästerskapet hölls för första gången 1957, då bara tre landslag deltog (Sydafrika diskvalificerades på grund av apartheid). Sedan dess har väldigt många afrikanska lag deltagit, vilket har lett till att man numera måste kvala in till slutspelet. Antalet deltagande länder nådde 1998 upp till 16; 1996 var man bara 15 efter att Nigeria ändrade sig. Sedan dess har formatet alltid varit detsamma, med fyra grupper med fyra lag i varje grupp, där de två bästa lagen i varje grupp går vidare till slutspelet.

Det mest framgångsrika laget är Egypten, som har vunnit sju gånger (bland annat tre mästerskap i följd 2006, 2008 och 2010). Därefter följer Kamerun, med fem vinster. Ghana och Egypten är även de två länder som har varit värdnation för mästerskapet flest gånger (fyra vardera).

Medaljörer

Vinnare

Bästa målskyttar 
Spelare i fetstil är fortfarande aktiva i landslaget.

Referenser

Externa länkar 

CAF – Africa Cup of Nations